Пьер Карле́ де Шамбле́н де Мариво́ (; ,  — , ) — французский драматург и прозаик.

Биография 
Отец писателя, Николя Карле, служил директором монетного двора города Рион. Пьер, по-видимому, окончил коллеж в этом городе, затем с семьёй перебрался в Париж, где изучал юриспруденцию, но адвокатом не стал. В 1717 женился на Коломб Боллонь, которая скончалась в 1723, оставив ему дочь. Ради заработка занимался журналистикой (1717), в 1721 основал еженедельный (затем — ежемесячный) журнал «Французский наблюдатель». Вскоре стал популярным и востребованным драматургом.

Творчество 
Написал большое количество пьес, несколько романов («Фарзамон, или Новый Дон-Кихот», 1712; «Удивительные действия симпатии»; «Телемах наизнанку», 1736) и повестей («Карета, застрявшая в грязи», 1714). Его имя дало понятие мариводажа, то есть изысканного и даже вычурного галантного стиля. Жан Франсуа де Лагарп определил мариводаж как «тончайшую смесь метафизики и тривиальности, двусмысленных чувств и просторечных оборотов».

Театр Мариво — переход от итальянской комедии масок с её традиционными персонажами (особенно Арлекин) к более современному и литературному театру. Многие исследователи видят в Мариво мастера маски и иносказания. Язык его персонажей — также своего рода маска, за которой скрывается их характер. Чаще всего это молодые люди, на пороге самостоятельной жизни, полные неуверенности и тревоги, прячущие свои истинные чувства. Мариво — мастер тонких психологических характеристик и нюансов.

Признание 
4 февраля 1743 года был избран во Французскую Академию, впоследствии стал её бессменным секретарем. С годами мода сменилась, Мариво умер почти забытым. Однако в XX в. интерес публики к драматургу, как и к ряду его современников (Шодерло де Лакло, Кребийон-сын), вернулся, и в последние десятилетия его пьесы с успехом идут на сценах мира. Проза и драматургия Мариво переиздаются. С середины 1950-х его пьесы активно переносят на телеэкран. В 1997 экранизирован роман Мариво «Жизнь Марианны», в том же году на Бродвее был поставлен мюзикл по комедии Мариво «Триумф любви», а в 2001 Клэр Пиплоу сняла по этой пьесе удачный костюмный фильм с Мирой Сорвино и Беном Кингсли (продюсером ленты был Бернардо Бертолуччи). Монографии о Мариво написали Марсель Арлан и Мишель Деги, его пьесы (в особенности — «Игра любви и случая») используются теоретиками театра и театральными педагогами (Патрис Пави и др.) для изучения механики сценического действия.

Жизнь Марианны, или Приключения графини де *** 
Жизнь Марианны или Приключения мадам Графини де * * * - неоконченный роман Мариво, относящийся к жанру романа-мемуаров. Он состоит из одиннадцати частей, написанных Мариво с 1728 г. и публиковавшихся с 1731 по 1742 г. "Продолжение Марианны", написанное Мари-Жанной Риккобони, частично появилась в 1745 г.

Большой успех Жизни Марианны отчасти связан с идеальным соответствием автора его веку, персонажам и читателями. В Жизни Марианны Мариво обнаруживает необычайную проницательность и трогательное красноречие. Применяясь исключительно для того, чтобы приблизиться к истине, автор описывает свой предмет с обилием деталей. В бесконечных извилинах этого длинного повествования он чувствует себя комфортно среди этих бесчисленных инцидентов, которые, кажется, ничего не стоили его воображению, поскольку они тесно связаны с действием, интерес к которому они усиливают, откладывая развязку. Здесь его уже ничто не останавливает ; его перо бежит и свободно блуждает, как и его мысль, чтобы рисовать истинными красками персонажей, которые напоминают не только того или иного человека, но и человека в целом, и, прежде всего, человека своего времени и своего окружения.

Жизнь Марианны понравилась ее эпохе, которая любила следовать по жизни молодой сироте, живущей в самых скромных условиях, и суровым испытаниям, с которыми ей пришлось столкнуться, прежде чем она добилась уважения и богатства, даже если условия этого остаются неизвестными из-за того, что она осталась сиротой.незаконченность романа.

Мариво умел наилучшим образом использовать преимущества жанра романа, создавая похожую и никогда не однообразную картину бесконечно разнообразной сцены мира восемнадцатого века. Возможно, впервые в романе дух, так же как и страсть, заставляет жить повествование, постоянно перемежающееся тонкими размышлениями, которые вмешиваются в ход действия, но никогда не прерывают его. Представления, размышления и анекдоты смешиваются в нем одновременно очаровательно и своевременно и перекликаются друг с другом. Персонажи изучены с тщательностью, которая придает им ощутимую жизнь.

Тот факт, что писатель полностью исчезает из своей работы, чтобы позволить Марианне высказаться, еще больше усиливает иллюзию и, несомненно, помогает сохранить ее в сознании читателя. Марианна настолько реальна, что читателю трудно не быть уверенным, что он читает рассказ о ком-то, кто действительно сыграл главную роль в приключениях, о которых он рассказывает.

Характеры твердые, выдержанные и хорошо сложенные. Автор превратила свою героиню в идеал преждевременного разума, остроумия, отличия и красоты, а тайна, которая отягощает ее рождение, делая все преимущества, которые она ей дает, более правдоподобными, еще больше увеличивает интерес, который она вызывает. Это смесь откровенности, гордости и разума, в которой уже преобладает чувство кокетства, в котором не чувствуется ни стремления, ни усилий.

Г-н де Клималь, который, безусловно, является хорошо прорисованным и изученным персонажем, этот человек, которого отец Сен-Винсент искренне считает набожным и милосердным человеком, - всего лишь старый распутник, скрывающийся под маской набожного, но это вряд ли его можно назвать ложным набожным потому что он стал таким только случайно, благодаря выбору, который отец Сен-Винсент сделал для него, чтобы защитить Марианну. Именно его страсть к ней сбивает его с пути, заставляет забыть обо всех своих обязанностях в том возрасте, когда страсть делает его скорее смешным, чем виноватым. В конце концов, он слабый человек, в котором порок имеет не больше корней, чем добродетель.

Что касается мадам Дютур, горничной, которая больше думает о своих интересах, чем о достоинствах своей пансионерки, то Мариво смело использует обороты фраз, народные выражения, чтобы искусно их заимствовать. Несмотря на то, что задолго до Золя Мариво упрекали в том, что он сообщает о вульгарных речах, сцена спора между кучером и тем, кто не хочет платить ему по возвращении Марианны из дома Вальвиля, представляет собой живой диалог, наполненный новыми и смелыми образами. Точно так же наивные и невинные размышления мадам Дютур, которые являются лишь плохо скрываемым выражением личных интересов, сочетая в себе одновременно тривиальные эпитеты, общие идеи, правильные размышления и вульгарные чувства, имеют эффект реальности, который бросает вызов читателю. Точно так же дворянин Вальвиль, который питает к Марианне бурную страсть, вскоре разделяемую, кажется, по ходу повествования, скорее фетишистом, чем любовником.

В жизни Марианны много искусства ; никогда еще обстановка повествования от первого лица не была выбрана лучше, чтобы получить доверительные отношения от мирской женщины, достигшей возраста, когда иллюзии улетучиваются с годами, когда настоящее омолаживается и приукрашивается со всех сторон. прелести памяти. Когда она рассказывает о своих юношеских впечатлениях, Марианна-знатная дама. Годы смогли погасить живость Марианны, ставшей графиней де ***, и внести в ее выражение лица немного той отстраненности, которую дает привычка к счастью. Все замечания, размышления и тонкий анализ настроений, которые она вплетает в свой рассказ, казалось бы, охладили бы пыл, если бы читатель мог предположить, что они исходят из-под пера инженю.

Двенадцатая часть жизни Марианны - это вся Мари-Жанна Риккобони. В свое время ее хвалили за то, что она с бесконечным талантом вошла в манеру Мариво, но это впечатление верности оригиналу не распространилось на современную эпоху.

Работы

Пьесы 

 1712: Осторожный и справедливый отец, или Криспен, удачливый плут
 1720: Любовь и Правда
 1720: Арлекин, воспитанный любовью
 1720: Аннибал, единственная трагедия
 1722: Сюрприз любви
 1723: Двойное непостоянство
 1724: Переодетый принц, или Прославленный авантюрист
 1724: Мнимая служанка, или Наказанный плут
 1724: Непредвиденная развязка
 1725: Остров рабов
 1725: Крестьянин-наследник
 1726: Магомет второй (незаконченная трагедия в прозе)
 1727: Остров разума, или маленькие человечки
 1727: Еще один сюрприз любви
 1728: Триумф Плутона
 1729: Новая колония, пьеса утеряна и восстановлена в 1750 под новым названием Колония
 1730: Игра любви и случая
 1731: Встреча двух Амуров
 1732: Торжество любви
 1732: Безрассудные клятвы
 1732: Школа матерей
 1733: Уловка
 1734: Ошибка
 1734: Исправленный щеголь
 1734: Дорога судьбы, или Прыжок через канаву
 1735: Мать-наперсница
 1736: Наследство
 1737: Ложные признания
 1738: Нечаянная радость
 1739: Чистосердечные
 1740: Испытание
 1741: Сплетник
 1744: Спор
 1746: Побежденный предрассудок
 1750: Колония
 1750: Верная жена
 1757: Фелиси
 1757: Ветреная возлюбленная
 1757: Искренние актёры
 1761: Провинциалка

Романы 
 1713—1714: Приключения***, или Удивительные действия симпатии
 1714: Карета, застрявшая в грязи
 1714: Бильбоке
 1714: Телемах наизнанку
 1716—1717: Иллиада наизнанку
 1737: Фарзамон, или Новый Дон Кихот

Неоконченные романы 
 1727: Жизнь Марианны, или Приключения графини де ***
 1735: Удачливый крестьянин, или Мемуары г-на ***

Публикации на русском языке

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Пьер Карле де Шамблен де Мариво. Арлекин, воспитанный любовью. Перевод Н. Т. Пахсарьян

Драматурги Франции
Члены Французской академии
Рококо
Писатели Франции XVIII века
Французские писатели XVIII века